Marculeta puede referirse a:

 Edmundo Marculeta (1923-1989), dibujante de historietas español;
 Martín Marculeta (1907-1984), futbolista y entrenador español.